Джордж Хант: Хант, Джордж (1859—1934) — американский политик и бизнесмен.
 Хант, Джордж (1916—1999) — американский гребец.